Jméno a příjmení Josef Mašek má více nositelů:

 Josef Mašek (1854–1929), český a československý geodet a politik, poslanec za lidovce
 Josef Ladislav Mašek (1838–1901), český podnikatel a politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Josef Mašek (fotbalista) (?–?), český fotbalista z Kročehlav
 Josef Mašek (stavitel) (1885–???), český stavitel a malíř